Фла () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом
 Фла () — традиційний нідерланський десерт на основі заварного крему